Kontumaz (lateinisch contumacia „Trotz, edler Stolz“) ist

 in der Rechtssprache der Ungehorsam gegen eine gerichtliche Ladung oder der Verstoß gegen eine Anwesenheitspflicht, siehe Kontumazentscheidung 
 in Österreich das Nichtantreten zu einer Schachpartie, siehe Mannschaftsschach#Nichtantreten einzelner Spieler
 ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert für Quarantäne

Siehe auch:
 Kontumazgarten, eine Grünanlage in Nürnberg